INS Vikrant steht für folgende Schiffe der indischen Marine:

* Vikrant (R11), ein von Großbritannien erworbener Flugzeugträger, 1997 außer Dienst gestellt
 Vikrant (Schiff, 2022), Flugzeugträger, 2022 in Dienst gestellt.